Con il termine tarsotomia si intende:

Tarsotomia, intervento chirurgico effettuato sul tarso del piede
Tarsotomia, intervento chirurgico effettuato sul tarso della palpebra dell'occhio